Filippo Maria Santorelli – neurologo italiano
 Mark Santorelli (1988) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Mike Santorelli (1985) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano